Чемпионат Узбекистана по футболу 1997 — 6-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился в 2 круга (по одному матчу дома и на выезде) с 17 марта по 13 ноября 1997 года.

Турнирная таблица 

 Клуб «Нурафшон» сменил название на ФК «Бухара»
 Клуб «Динамо» (Ургенч) сменил название на «Хорезм»
 Клуб АСК сменил название на «Сурхан»
 Клуб «Динамо» (Самарканд) сменил название на «Афросияб»
 Клуб «Навруз» сменил название на ФК «Андижан»
 Клуб «Машъал» (Мубарек) был заменён клубом «Насаф» (Карши)

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 1997
 Первая лига Узбекистана по футболу 1997
 Вторая лига Узбекистана по футболу 1997

Ссылки 
 

1997
Спорт в Узбекистане в 1997 году